

Cinema 
 Arrivederci – film del 2008 diretto da Valeriu Jereghi

Musica 
 Arrivederci – brano musicale di Umberto Bindi del 1959
 Arrivederci – album di Mario Musella del 2012